Full steht für:

 Full-Reuenthal, Einwohnergemeinde im Bezirk Zurzach des Schweizer Kantons Aargau
 Gottlieb Full (* 1880; † nach 1946), deutscher Reichsgerichtsrat und Kassationshofpräsident in München

Siehe auch:
 Ful
 Phull